Greinert ist der Familienname folgender Personen:

 Hellmuth Greinert (1906–1967), deutscher Jurist, Aufsichtsratsvorsitzender und Politiker (SPD)
 Klaus Greinert (* 1940), deutscher Hockeyspieler, Olympiateilnehmer
 Walter Greinert (* 1940), österreichischer Journalist, Diplomat und Autor